Sextans bezeichnet:
 Sextans (Münze), römische Münze
 Sextant (Sternbild), lateinischer Name für das Sternbild